

Сюга — річка в Удмуртії, ліва притока Вали
 Сюга — інша назва річки Сюгінка, лівої притоки Вали
 Сюга — інша назва річки Сюгаїлка, лівої притоки Сюги

Дивись також 
 Велика Сюга
 Мала Сюга
 Ніколо-Сюга
 Сюгаїл
 Сюга-Каксі
 Сюгинка